Oj oe loezi tsjervona kalyna (Oekraïens: Ой у лузі червона калина, Nederlands: Oh, in de wei is een rode sneeuwbal verwelkt) of Tsjervona kalyna (Червона калина, Rode sneeuwbal) is een Oekraïens volksliedje uit 1914.

Er zijn verschillende versies van het liedje bekend. De Nederlandse naam voor de tsjervona kalyna (Latijn: Viburnum opulus) is de Gelderse roos, deze plant is een nationaal symbool van Oekraïne.

Strijdlied 
Een aangepaste versie was tijdens de Eerste Wereldoorlog de hymne van het Oekraïense vrijwilligerslegioen, de Sitsj-schutters. In de Sovjettijd was (deze versie van) het lied verboden. Aan het begin van de Russisch-Oekraïense Oorlog in 2014 werd het wederom veelvuldig gebruikt, en in maart 2022, kort na de invasie door Rusland ging het nummer wereldwijd viraal, na een instagramfilmpje van Andrij Chlyvnjoek. Chlyvnjoek, zanger van de Oekraïense hiphopformatie Boombox, zong hierin, gekleed in gevechtstenue, acapella het eerste couplet vanuit Kiev, voor de  Sint-Sofiakathedraal. Ook werd het filmpje opgepikt en bewerkt door artiesten als The Kiffness, die de acapellazang van instrumentale omlijsting voorzag, en de band Pink Floyd, die een stuk van de zang integraal in een nummer verwerkte.

Tekst 

Muziek in Oekraïne
Volksliedje